Por Huetter pode estar à procura de:
 Ralf Hütter - um músico alemão e fundador do grupo musical Kraftwerk
 Huetter (Idaho) - uma cidade localizada no Estado americano de Idaho, no Condado de Kootenai

Desambiguação